Bubert ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Luc Bubert (* 1979), deutscher Schauspieler
 Walter Bubert (1886–1950), deutscher Politiker (SPD), MdR, MdL